Васецький Сильвестр Данилович (1863—?) — козак, член Державної думи II скликання від Полтавської губернії.
 Васецький Григорій Степанович